Nositeli příjmení Márquez jsou:

 Concha Márquez Piquer (* 1946), španělská zpěvačka
 Francia Márquezová (* 1982), kolumbijská aktivistka
 Gabriel García Márquez (1927–2014), kolumbijský spisovatel
 Geronimo Limón Márquez (1885–1936), španělský kněz, řeholník, mučedník
 Iván Márquez (* 1981), venezuelský volejbalista
 Juan Manuel Márquez (* 1973), mexický boxer
 Marc Márquez (* 1993), španělský motocyklový závodník 
 Pío García-Escudero Márquez (* 1952), španělský politik
 Rafael Márquez (* 1979), mexický fotbalista

Španělská příjmení